Анна Нильссон:
 Нильссон, Анна Дженни Шарлотта (более известна как Шарло́тта Пере́лли; род. 1974) — шведская певица и актриса. 
 Нильссон, Анна Квирентия (1888—1974) — американская актриса немого кино шведского происхождения.
 Нильссон, Анна Мария (род. 1983) — шведская биатлонистка.